Pretty in Pink, une chanson du groupe britannique The Psychedelic Furs sortie dans une première version en 1981 puis en 1986 ;
 Pretty in Pink, titre original du film américain Rose bonbon sorti en 1986 ;

 Pretty in Pink, groupe américain de R&B actif dans les années 1990.